Colton Sissons (né le 5 novembre 1993 à North Vancouver dans la province de Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 
Évoluant pour les Rockets de Kelowna dans la Ligue de hockey de l'Ouest, il est repêché par les Predators de Nashville au  rang lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012. 

Il devient professionnel en 2013-2014 avec le club-école des Predators, les Admirals de Milwaukee dans la Ligue américaine de hockey. Il fait également ses débuts dans la Ligue nationale de hockey lors de cette saison en disputant 17 parties avec les Predators, récoltant au passage un but et trois aides.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2009-2010 || Warriors de Westside ||BCHL ||58 ||6 ||16 ||22 ||29 ||11 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
| 2010-2011 || Rockets de Kelowna ||LHOu ||63 ||17 ||24 ||41 ||46 ||10 ||3 ||3 ||6 ||6
|-
| 2011-2012 || Rockets de Kelowna ||LHOu ||58 ||26 ||15 ||41 ||62 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
| 2012-2013 || Rockets de Kelowna ||LHOu ||61 ||28 ||39 ||67 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Admirals de Milwaukee ||LAH ||62 ||25 ||19 ||44 ||8 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2013-2014 || Predators de Nashville ||LNH ||17 ||1 ||3 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Admirals de Milwaukee ||LAH ||76 ||25 ||17 ||42 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Admirals de Milwaukee ||LAH ||38 ||8 ||11 ||19 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Predators de Nashville ||LNH ||34 ||4 ||2 ||6 ||12 ||10 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
| 2016-2017 || Predators de Nashville ||LNH ||58 ||8 ||2 ||10 ||12 ||22 ||6 ||6 ||12 ||16
|-
| 2017-2018 || Predators de Nashville || LNH || 81 ||9 ||18 || 27 || 42 ||13 || 	3 ||4 ||7 || 8
|-
|2018-2019 || Predators de Nashville || LNH || 75 || 15 || 15 || 30 || 23 || 6|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2019-2020 || Predators de Nashville || LNH || 57 || 9 || 6 || 15 || 20 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2020-2021 || Predators de Nashville || LNH || 54 || 8 || 7 || 15 || 18 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2021-2022 || Predators de Nashville || LNH || 79 || 7 || 21 || 28 || 30 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0

| 455 || 61 || 74 || 135 || 161 || 65 || 9 || 15 || 24 || 40

Trophées et honneurs personnels 
2013-2014 : participe au Match des étoiles de la LAH

Références 

Naissance en novembre 1993
Naissance à North Vancouver
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Rockets de Kelowna
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville